Marinho (ur. 1955) – brazylijski piłkarz, grający na pozycji obrońcy
 Marinho (1957–2020) – brazylijski piłkarz, grający na pozycji pomocnika
 Marinho (ur. 1983) – portugalski piłkarz, grający na pozycji napastnika
 Marinho (ur. 1985) – portugalski futsalista
 Marinho – planowany zespół Formuły 1